Odon de Pins peut désigner :

 Odon de Pins (1866-1936), homme politique français.

Voir aussi 
 Famille de Pins
 Famille de La Tour du Pin